Mala Pristava je ime več naselij v Sloveniji:

 Mala Pristava, naselje v občini Pivka
 Mala Pristava, naselje v občini Šmarje pri Jelšah